Сайгин — фамилия. Известные носители:

* Сайгин, Владимир Сергеевич (1917—1992) — советский техник-электрик, шахматист, мастер спорта.
 Сайгин, Иван Андреевич (1906—1987) — учёный в области молочного коневодства и кумысоделия, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Сайгин, Михаил Лукьянович (1913—2007) — советский писатель, прозаик, редактор, Народный писатель Республики Мордовия.